Rása Gergő (Budapest, 1989. március 7. –) magyar labdarúgó, a Vác középpályása.

A magyar U17-es válogatott tagjaként részt vett a 2006-os U17-es labdarúgó-Európa-bajnokságon.

Források 
Rása Gergő adatlapja a transfermarkt.com oldalon 

1989-ben született személyek
Budapesten született személyek
Magyar labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
Az MTK labdarúgói
Az Újpest FC labdarúgói
A REAC labdarúgói
A Videoton labdarúgói
A Lombard Pápa labdarúgói
A Vác FC labdarúgói
A Balmazújvárosi FC labdarúgói
Élő személyek